Ons Jabeur era la campionessa in carica, ma ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Berlino.

In finale Beatriz Haddad Maia ha sconfitto Zhang Shuai con il punteggio di 5-4, rit.

Teste di serie 

  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Simona Halep (semifinale)
  Camila Giorgi (quarti di finale)
  Elise Mertens (primo turno)

  Petra Kvitová (primo turno) 
  Sorana Cîrstea (semifinale) 
  Alison Riske (primo turno) 
  Zhang Shuai (finale, ritirata)

Wildcard 

  Katie Boulter (quarti di finale)
  Harriet Dart (secondo turno)

  Petra Kvitová (primo turno)

Qualificate 

  Jana Fett (primo turno)
  Rebecca Marino (primo turno)
  Caty McNally (secondo turno)

  Lesja Curenko (primo turno) 
  Coco Vandeweghe (primo turno) 
  Donna Vekić (quarti di finale)

Lucky loser 

  Aleksandra Krunić (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rothesay Classic 2022